Tutti frutti est une expression italienne qui signifie littéralement « tous fruits ». Elle peut également désigner :

Gastronomie 
 Préparation – souvent une crème glacée – contenant de nombreuses variétés de fruits ou d'arômes
 Variété Indica de cannabis au goût de fruits
 Chaîne de restaurants, principalement implantée au Québec

Musique 
 Tutti Frutti, groupe croate
 Tutti Frutti, groupe de rock brésilien
 Tutti Frutti, chanson de Little Richard
 Tutti frutti, album des Wampas, sorti en 1986
 Tutti Frutti, chanson de New Order, sortie en 2015

Cinéma et télévision 
 Miss Tutti Frutti, film de 1921, réalisé par Michael Curtiz
 Tutti Frutti, série dramatique de 1987, au sujet d'un groupe de musique écossais
 Tutti Frutti, jeu télévisé allemand produit et diffusé par la chaîne RTL de 1990 à 1993
 Tutti Frutti, émission de télévision animée par Nagui et diffusée sur la chaîne France 2 de janvier à

Autres 
 Tutti frutti, série de bande dessinée de Kevin Hérault
 Tutti Frutti, aus den Papieren eines Verstobenen, œuvre d'Hermann von Pückler-Muskau
 Tutti Frutti maison d'éditions fermée depuis 

Homonymie de titre